Alexandre Langlois peut désigner : 

 Alexandre Langlois (1788-1854), indianiste français ;
 Alexandre Langlois (1982-), syndicaliste policier français.